La ville de Saint David's (St David's en anglais, Tyddewi en gallois), au pays de Galles, a le statut de Cité. Aujourd'hui, la ville s'est orientée vers le tourisme, car elle est située au point le plus occidental de la route côtière du Pembrokeshire ; de là, on accède au cap de St David's, séparant la mer celtique de la mer d'Irlande.

Géographie 

Elle est traversée par le fleuve Alun.

Démographie

Jumelages

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
Cathédrale de Saint David's

Liens externes 

Communauté dans le Pembrokeshire
Saint David's
Parc national côtier du Pembrokeshire
David